

Musica 
 Antique – duo musicale pop greco
 Antique – EP dei Mucc del 1999
 Antique – EP degli Antique del 2000

Varie 
 Antique – carattere tipografico
 ENIAK Antique – automobile argentina
 Provincia di Antique – provincia delle Filippine